Băieții din strada Pál  se poate referi la:

 Literatură
 1906 Băieții din strada Pál – roman al scriitorului maghiar Ferenc Molnár;

 Filme bazate pe romanul lui Ferenc Molnár
 1924 Băieții din strada Pál – film mut din 1924, regia Balogh Béla;
 1934 Băieții din strada Pál – film SUA, regia Frank Borzage;
 1935 I ragazzi della via Paal – film italian, regia Cesare Civita, Alberto Mondadori și Mario Monicelli;
 1969 Băieții din strada Pál – film maghiar, regia Fábri Zoltán
 2003 Băieții din strada Pál (I Ragazzi della via Pál) – film de Maurizio Zaccaro

 Muzică
 2016 Băieții din strada Pál – muzical de László Dés - Péter Geszti și Krisztián Grecsó